La Prva liga Republike Srpske 2002-2003 è stata l'ottava edizione del campionato della Repubblica Srpska, la prima come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Formula 
Vista la riduzione dell'organico della Premijer liga da 20 a 16 partecipanti, è previsto un alto numero di squadre retrocesse.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2003-2004.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati
Fonte: bihsoccer

Note

Voci correlate 
 Premijer Liga 2002-2003
 Kup Bosne i Hercegovine 2002-2003
 Kup Republike Srpske 2002-2003

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
Edizioni della Prva liga Republike Srpske